Exocarpos är ett släkte av sandelträdsväxter. Exocarpos ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsväxter
Exocarpos